Vasconcellea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Vasconcellea ingår i familjen Caricaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Vasconcellea